La déclaration d'indépendance de la Transnistrie du 2 septembre 1990 repose sur les Quatre piliers suivants :
 Autodétermination
 
 Caractère distinctif réel
 Annulation du pacte Molotov-Ribbentrop

La Moldavie n'est pas d'accord avec la théorie des Quatre piliers et conteste le statut de la Transnistrie.

Explication des Quatre Piliers 
 L'autodétermination est le concept selon lequel, selon les mots du président des États-Unis Woodrow Wilson, aucun peuple ne doit être contraint à une souveraineté sous laquelle il ne souhaite pas vivre. La Transnistrie soutient que puisque la majorité des pays d'aujourd'hui ont été fondés sur le principe de l'autodétermination, ils ont eux aussi ce droit moral.
 L'histoire distincte de la Transnistrie de la Moldavie fait référence au fait que la Transnistrie n'a aucun lien historique avec la Moldavie et qu'elle n'a jamais fait partie à aucun moment de son histoire d'un État moldave indépendant. Traditionnellement, le fleuve Dniestr formait une frontière internationale entre les deux. La Transnistrie soutient donc que la revendication de la Moldavie sur la Transnistrie n'est pas étayée par l'histoire.
 La spécificité réelle démontre que la Transnistrie a peu de choses en commun avec la Moldavie. La majorité en Transnistrie sont des Slaves qui parlent russe et ukrainien contrairement à la Moldavie où la plupart de la population est d'origine moldave et parle le moldave. Les deux diffèrent également par les alphabets, les religions, les économies, etc.
 L'annulation du pacte Molotov-Ribbentrop est l'argument juridique selon lequel le seul lien entre la Moldavie et la Transnistrie était l'annexion forcée de 1940 par l'URSS après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, mais que cette annexion a été déclarée nulle et non avenue par la Moldavie elle-même avec son annulation des effets juridiques du pacte Molotov-Ribbentrop en 1990. Cela, fait valoir la Transnistrie, annule également toute revendication territoriale obtenue à la suite du pacte en raison du principe juridique du ''statu quo ante bellum.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Conflit de Transnistrie
 Guerre de Transnistrie
 Relations entre la Moldavie et la Transnistrie
 
 
 Politique étrangère de la Transnistrie
 Présence militaire russe en Transnistrie

Liens externes 
 .

Bibliographie 
 .

Politique en Transnistrie